Escévola es el nombre familiar de varios personajes de Roma Antigua, pudiendo referirse a:
Mucio Escévola, héroe legendario de finales del siglo VI a. C., fundador del linaje.
Publio Mucio Escévola, muerto en 115 a. C., jurista. Perteneciente al círculo de los Graco. Cónsul en el 133 a. C.
Quinto Mucio Escévola, (140 a. C.-82 a. C.), hijo de Publio Mucio Escévola, jurista. Cónsul en el 95 a. C.
Quinto Mucio Escévola, apodado Augur (c. 159 a. C. - 88 a. C.). Cónsul 117 a. C. 
Quinto Mucio Escévola. Cónsul en el 174 a. C., padre de Quinto Mucio Escévola Augur.
Quinto Mucio Escévola. Pretor en el 215 a. C.